Котельник Андрій Миколайович
 Котельник (річка)

Примітки